Nikolai Kudrjawzew ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexandrowitsch Kudrjawzew (1893–1971), sowjetischer Erdölgeologe
 Nikolai Nikolajewitsch Kudrjawzew (* 1950), russischer Physiker